Katu peut être :
 Katu, une langue du Viêt Nam et du Laos, parlée par le peuple katu ;
 Katu, un peuple du Viêt Nam et du Laos ;
 Katu, un super-vilain appartenant au monde des comics X-Men.